Тишина може да се односи на:

 Тишина, мук, одсуство звука, чулно стање дјелимичног или потпуног одсуства звука, супротно од бука
 Унутрашња тишина, стање ума које није зависно од звучних садржаја окружења

или

 Тишина (Словенија), насеље и седиште истоимене општине у Помурској регији, Република Словенија
 Општина Тишина, општина у Републици Словенији
 Тишина (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Тишина (Домаљевац-Шамац), насеље у општини Домаљевац-Шамац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Тишина (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Тишина Каптолска, насеље у општини Мартинска Вес, раније у општини Сисак, Република Хрватска
 Тишина Ердедска, насеље у општини Мартинска Вес, раније у општини Сисак, Република Хрватска
 Тишина (филм) из 2016. године
 Тишина (ТВ филм) из 1968. године